Хоэ́ль Са́нчес ():  (род. 1966) — мексиканский легкоатлет.
 Санчес Рамос, Хоэль (род. 1974) — мексиканский футболист.
 Санчес Алегрия, Хоэль Мельхор (род. 1989) — перуанский футболист.